Miejscowości w USA:
 Sandusky – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Sandusky – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Sandusky (ang. Sandusky Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Sandusky (ang. Sandusky Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Sandusky (ang. Sandusky Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sandusky (ang. Sandusky County) – w stanie Ohio